Корганова — женская форма фамилии .
 Корганова, Нина Иосифовна (настоящее имя Нуне Овсеповна Корганя́н; сценический псевдоним Дарьял; 1852—1895) — оперная певица (меццо-сопрано) и вокальный педагог.
 Терьян-Корганова, Елена Иосифовна (настоящее имя Эгинэ Овсеповна Терьян-Корганян; 1864—1937) — оперная и камерная певица, вокальный педагог. 
 См. также 
 Корганян